Il singolare dell'Athens Trophy 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Katerina Maleeva era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Isabel Cueto ha battuto in finale 6–0, 6–1  Laura Golarsa.

Teste di serie

  Isabel Cueto (campionessa)
  Judith Wiesner (quarti di finale)
  Barbara Paulus (semifinali)
  Sabrina Goleš (secondo turno)

 Angeliki Kanellopoulou (quarti di finale) 
 Laura Garrone (primo turno) 
 Silke Meier (primo turno) 
 Laura Golarsa (finale)

Tabellone

Note 
 

Athens Trophy 1988